Старое Чаплино (Чаплино; , ) — бывший населённый пункт на Чукотке, располагавшийся у мыса Чаплина (между бухтой Ткачен и Сенявинским проливом). Здесь же находится пограничная застава, являющаяся одной из крайних точек в непосредственной близости от линии перемены дат.

Изначальное русское название населённого пункта — Чаплино, только после переселения его населения в 1957 году в другое место (в бухту Ткачен в Провиденском районе Чукотки) его стали называть Старое Чаплино, а место, куда перебазировали жителей — Новое Чаплино.

Топоним 
Название населённого пункта «Уӈазиӄ» происходит от эскимосского уӈаӄ «ус» + -зиӄ/-сиӄ — суффикс орудийности.

Чукотское название «Уӈиин» предположительно происходит от чукотской основы уӈии-/оӈээ- «дрова», «растопка», так как на одноимённый мыс Уӈазиӄ прибоем выбрасывало много плавника, за которым ездили на собаках и байдарках из близлежащих береговых посёлков эскимосы и чукчи.

История 
Поселение также называлось Уӈазиӄ, и на своем пике в XIX веке в нём проживало более 500 человек. Жители деревни занимались охотой на моржей и китов (включая гренландских китов).

В 1930-е годы в этом селе был организован одни из первых на Чукотке колхозов — «Новая жизнь», руководителем которого являлся известный эскимос-коммунист Матлю.

В 1958—59 годах поселение закрыли и население переселили в бухту Ткачен в село Новое Чаплино и другие сёла.

Известные уроженцы 
 Юрий Михайлович Анко (1930—1960) — первый эскимосский поэт.

Примечания 

Исчезнувшие населённые пункты Чукотского автономного округа